El término degeneración puede deberse a:

 Degeneración: Un término aplicado a la Física nuclear.
 Degeneración: Un término aplicado a la sexualidad humana.
 Degeneración: Un término astronómico aplicado a un cuerpo celestial que se degrada.
 Degeneración: Un término que sirve para señalar la degradación de tejidos (ejemplo:necrosis).
 Degeneración: Un adjetivo calificativo de uso común que señala a un victimario sexual.